Di seguito una lista di asteroidi dal numero 169001 al 170000 con data di scoperta e scopritore.

169001-169100 

|-
| 169001 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 169002 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 169003 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 169004 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 169005 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 169006 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 169007 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 169008 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 169009 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 169010 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 169011 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 169012 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 169013 - ||  || 20 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 169014 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 169015 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 169016 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 169017 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 169018 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 169019 - ||  || 20 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 169020 - ||  || 27 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 169021 - ||  || 22 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 169022 - ||  || 20 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 169023 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 169024 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 169025 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 169026 - ||  || 16 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 169027 - ||  || 20 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 169028 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 169029 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 169030 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 169031 - ||  || 15 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 169032 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 169033 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 169034 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 169035 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 169036 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 169037 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 169038 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 169039 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 169040 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 169041 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 169042 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 169043 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 169044 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 169045 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 169046 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 169047 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 169048 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 169049 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 169050 - ||  || 26 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 169051 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 169052 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 169053 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 169054 - ||  || 16 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 169055 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 169056 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 169057 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 169058 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 169059 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 169060 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 169061 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 169062 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 169063 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 169064 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 169065 - ||  || 26 marzo 2001 || NEAT
|-
| 169066 - ||  || 27 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 169067 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 169068 - ||  || 20 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 169069 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 169070 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 169071 - ||  || 26 marzo 2001 || Buie, M. W.
|-
| 169072 - ||  || 26 marzo 2001 || NEAT
|-
| 169073 - ||  || 15 aprile 2001 || Sheridan, E. E.
|-
| 169074 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 169075 - ||  || 15 aprile 2001 || NEAT
|-
| 169076 - ||  || 15 aprile 2001 || NEAT
|-
| 169077 - ||  || 18 aprile 2001 || Hug, G.
|-
| 169078 Chuckshaw ||  || 23 aprile 2001 || Sheridan, E.
|-
| 169079 - ||  || 21 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 169080 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 169081 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 169082 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 169083 - ||  || 29 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 169084 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 169085 - ||  || 22 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 169086 - ||  || 24 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 169087 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 169088 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 169089 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 169090 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 169091 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 169092 - ||  || 22 maggio 2001 || White, M., Collins, M.
|-
| 169093 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 169094 - ||  || 24 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 169095 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 169096 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 169097 - ||  || 18 maggio 2001 || NEAT
|-
| 169098 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 169099 - ||  || 18 maggio 2001 || NEAT
|-
| 169100 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|}

169101-169200 

|-
| 169101 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 169102 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 169103 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 169104 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 169105 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 169106 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 169107 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 169108 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 169109 - ||  || 16 luglio 2001 || NEAT
|-
| 169110 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 169111 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 169112 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 169113 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 169114 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 169115 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 169116 - ||  || 19 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 169117 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 169118 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 169119 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 169120 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 169121 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 169122 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 169123 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 169124 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 169125 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 169126 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 169127 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 169128 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 169129 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 169130 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 169131 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 169132 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 169133 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 169134 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 169135 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 169136 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 169137 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 169138 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 169139 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 169140 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 169141 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 169142 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 169143 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 169144 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 169145 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 169146 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 169147 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 169148 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 169149 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 169150 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 169151 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 169152 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 169153 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 169154 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 169155 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 169156 - ||  || 28 agosto 2001 || Bickel, W.
|-
| 169157 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 169158 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 169159 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 169160 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 169161 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 169162 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 169163 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 169164 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 169165 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 169166 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 169167 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 169168 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 169169 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 169170 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 169171 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 169172 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 169173 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 169174 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 169175 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 169176 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 169177 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 169178 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 169179 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 169180 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 169181 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 169182 - ||  || 18 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 169183 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 169184 Jameslee ||  || 19 agosto 2001 || Buie, M. W.
|-
| 169185 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169186 - ||  || 8 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 169187 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169188 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169189 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169190 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169191 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169192 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169193 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169194 - ||  || 9 settembre 2001 || NEAT
|-
| 169195 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169196 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169197 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169198 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169199 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169200 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|}

169201-169300 

|-
| 169201 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 169202 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 169203 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 169204 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 169205 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 169206 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 169207 - ||  || 11 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 169208 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169209 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169210 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169211 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169212 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169213 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169214 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169215 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169216 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169217 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169218 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169219 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169220 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169221 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169222 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169223 - ||  || 9 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 169224 - ||  || 10 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 169225 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 169226 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 169227 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169228 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169229 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169230 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169231 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169232 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169233 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169234 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169235 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169236 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169237 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169238 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169239 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169240 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169241 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169242 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169243 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169244 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169245 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169246 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169247 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169248 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169249 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169250 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169251 - ||  || 20 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 169252 - ||  || 22 settembre 2001 || Tucker, R. A.
|-
| 169253 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169254 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169255 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169256 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169257 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169258 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169259 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169260 - ||  || 22 settembre 2001 || Hug, G.
|-
| 169261 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169262 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169263 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169264 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169265 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169266 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169267 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169268 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169269 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169270 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169271 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169272 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169273 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169274 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169275 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169276 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169277 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169278 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169279 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169280 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169281 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169282 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169283 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169284 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169285 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169286 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169287 - ||  || 25 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 169288 - ||  || 29 settembre 2001 || NEAT
|-
| 169289 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169290 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169291 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169292 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169293 - ||  || 23 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169294 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169295 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 169296 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 169297 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 169298 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 169299 Sirko ||  || 21 settembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 169300 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|}

169301-169400 

|-
| 169301 - ||  || 6 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 169302 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 169303 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169304 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169305 - ||  || 15 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 169306 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169307 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169308 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169309 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169310 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169311 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169312 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169313 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169314 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169315 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169316 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169317 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 169318 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 169319 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 169320 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 169321 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 169322 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 169323 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 169324 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 169325 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 169326 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 169327 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 169328 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 169329 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 169330 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 169331 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 169332 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169333 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169334 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169335 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169336 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169337 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169338 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169339 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169340 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169341 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169342 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169343 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169344 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 169345 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169346 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169347 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 169348 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 169349 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 169350 - ||  || 21 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 169351 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169352 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169353 - ||  || 24 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 169354 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169355 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169356 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169357 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169358 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169359 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169360 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169361 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169362 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169363 - ||  || 16 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 169364 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 169365 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169366 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169367 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169368 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169369 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169370 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 169371 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169372 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169373 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169374 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169375 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 169376 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 169377 - ||  || 24 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 169378 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169379 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169380 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 169381 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 169382 - ||  || 20 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 169383 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 169384 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 169385 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 169386 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 169387 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 169388 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 169389 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 169390 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 169391 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 169392 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 169393 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 169394 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 169395 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 169396 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 169397 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 169398 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 169399 - || 2001 WX || 16 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 169400 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|}

169401-169500 

|-
| 169401 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 169402 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 169403 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 169404 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 169405 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 169406 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 169407 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 169408 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 169409 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 169410 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 169411 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 169412 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 169413 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 169414 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 169415 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 169416 - ||  || 14 dicembre 2001 || Bickel, W.
|-
| 169417 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 169418 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 169419 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 169420 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 169421 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 169422 - ||  || 8 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 169423 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 169424 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 169425 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 169426 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 169427 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 169428 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 169429 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 169430 - ||  || 9 gennaio 2002 || Kobayashi, T.
|-
| 169431 - ||  || 11 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 169432 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 169433 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 169434 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 169435 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 169436 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 169437 - ||  || 12 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 169438 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 169439 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 169440 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 169441 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 169442 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 169443 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 169444 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 169445 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 169446 - ||  || 12 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 169447 - || 2002 BW || 21 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 169448 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 169449 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 169450 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 169451 - ||  || 21 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 169452 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 169453 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 169454 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169455 - ||  || 8 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 169456 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 169457 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169458 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169459 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169460 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 169461 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169462 - ||  || 12 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 169463 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169464 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169465 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169466 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169467 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169468 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169469 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169470 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169471 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169472 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169473 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169474 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169475 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169476 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169477 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169478 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169479 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169480 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169481 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169482 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169483 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169484 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169485 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169486 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169487 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169488 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169489 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169490 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169491 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169492 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169493 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169494 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169495 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169496 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169497 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169498 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169499 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169500 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|}

169501-169600 

|-
| 169501 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169502 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169503 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169504 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169505 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169506 - ||  || 13 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169507 - ||  || 5 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 169508 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 169509 - ||  || 7 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 169510 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 169511 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169512 - ||  || 12 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 169513 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 169514 - ||  || 24 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 169515 - || 2002 EN || 5 marzo 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 169516 - || 2002 EQ || 5 marzo 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 169517 - ||  || 10 marzo 2002 || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
| 169518 - ||  || 14 marzo 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 169519 - ||  || 6 marzo 2002 || NEAT
|-
| 169520 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 169521 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 169522 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 169523 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 169524 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 169525 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 169526 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 169527 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 169528 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 169529 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 169530 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 169531 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 169532 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 169533 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 169534 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 169535 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 169536 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 169537 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 169538 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 169539 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 169540 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 169541 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 169542 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 169543 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 169544 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 169545 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 169546 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 169547 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 169548 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 169549 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 169550 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 169551 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 169552 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 169553 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 169554 - ||  || 10 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 169555 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 169556 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 169557 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 169558 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 169559 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 169560 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 169561 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 169562 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 169563 - ||  || 5 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 169564 - ||  || 5 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 169565 - ||  || 5 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 169566 - ||  || 20 marzo 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 169567 - ||  || 20 marzo 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 169568 Baranauskas ||  || 16 marzo 2002 || Moletai
|-
| 169569 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 169570 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 169571 - ||  || 17 marzo 2002 || NEAT
|-
| 169572 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 169573 - ||  || 19 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 169574 - ||  || 19 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 169575 - ||  || 14 aprile 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 169576 - ||  || 14 aprile 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 169577 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169578 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169579 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169580 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169581 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169582 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 169583 - ||  || 15 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 169584 - ||  || 1 aprile 2002 || NEAT
|-
| 169585 - ||  || 1 aprile 2002 || NEAT
|-
| 169586 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 169587 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 169588 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 169589 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 169590 - ||  || 8 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169591 - ||  || 8 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169592 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 169593 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 169594 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 169595 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 169596 - ||  || 9 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 169597 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169598 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169599 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169600 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|}

169601-169700 

|-
| 169601 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169602 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169603 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169604 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169605 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169606 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169607 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169608 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169609 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169610 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169611 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169612 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169613 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169614 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169615 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 169616 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169617 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169618 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169619 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169620 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169621 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 169622 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169623 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 169624 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 169625 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169626 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169627 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169628 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169629 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169630 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 169631 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 169632 - ||  || 19 aprile 2002 || Broughton, J.
|-
| 169633 - ||  || 21 aprile 2002 || NEAT
|-
| 169634 - ||  || 8 maggio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 169635 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169636 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169637 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 169638 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 169639 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169640 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169641 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169642 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169643 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169644 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169645 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169646 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169647 - ||  || 7 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 169648 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 169649 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169650 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169651 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169652 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169653 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169654 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169655 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169656 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169657 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169658 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169659 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169660 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169661 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169662 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169663 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169664 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169665 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169666 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169667 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169668 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169669 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169670 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169671 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169672 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169673 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169674 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169675 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169676 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169677 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169678 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169679 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169680 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169681 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169682 - ||  || 15 maggio 2002 || NEAT
|-
| 169683 - ||  || 10 maggio 2002 || NEAT
|-
| 169684 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 169685 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 169686 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169687 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169688 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 169689 - ||  || 10 maggio 2002 || NEAT
|-
| 169690 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 169691 - ||  || 16 maggio 2002 || NEAT
|-
| 169692 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|-
| 169693 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 169694 - ||  || 4 giugno 2002 || NEAT
|-
| 169695 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|-
| 169696 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 169697 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 169698 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 169699 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 169700 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|}

169701-169800 

|-
| 169701 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 169702 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 169703 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 169704 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 169705 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 169706 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 169707 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 169708 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 169709 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 169710 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 169711 - ||  || 5 giugno 2002 || NEAT
|-
| 169712 - ||  || 12 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 169713 - ||  || 7 giugno 2002 || Spacewatch
|-
| 169714 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 169715 - ||  || 9 giugno 2002 || NEAT
|-
| 169716 - ||  || 5 giugno 2002 || NEAT
|-
| 169717 - || 2002 MF || 17 giugno 2002 || Spacewatch
|-
| 169718 - || 2002 MJ || 17 giugno 2002 || CINEOS
|-
| 169719 - ||  || 16 giugno 2002 || NEAT
|-
| 169720 - ||  || 1 luglio 2002 || NEAT
|-
| 169721 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 169722 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 169723 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 169724 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 169725 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 169726 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 169727 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 169728 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 169729 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 169730 - ||  || 11 luglio 2002 || Bickel, W.
|-
| 169731 - ||  || 14 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 169732 - ||  || 14 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 169733 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 169734 - ||  || 3 luglio 2002 || NEAT
|-
| 169735 - ||  || 10 luglio 2002 || NEAT
|-
| 169736 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 169737 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 169738 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 169739 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 169740 - ||  || 16 luglio 2002 || Bickel, W.
|-
| 169741 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 169742 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 169743 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 169744 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 169745 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 169746 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 169747 - ||  || 23 luglio 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 169748 - ||  || 30 luglio 2002 || Lowe, A.
|-
| 169749 - ||  || 3 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169750 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169751 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169752 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169753 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169754 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169755 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169756 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169757 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169758 - ||  || 7 agosto 2002 || Broughton, J.
|-
| 169759 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169760 - ||  || 4 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 169761 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 169762 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 169763 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169764 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 169765 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 169766 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 169767 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 169768 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169769 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 169770 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 169771 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 169772 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 169773 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 169774 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 169775 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 169776 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 169777 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 169778 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 169779 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 169780 - ||  || 14 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 169781 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 169782 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 169783 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 169784 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 169785 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 169786 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169787 - ||  || 15 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 169788 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 169789 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 169790 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 169791 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 169792 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 169793 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 169794 - ||  || 7 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169795 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169796 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169797 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169798 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169799 - || 2002 QO || 16 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 169800 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|}

169801-169900 

|-
| 169801 - ||  || 19 agosto 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 169802 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169803 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169804 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169805 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169806 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169807 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169808 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169809 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169810 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169811 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169812 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169813 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169814 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169815 - ||  || 28 agosto 2002 || Matson, R.
|-
| 169816 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 169817 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 169818 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 169819 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 169820 - ||  || 17 agosto 2002 || Lowe, A.
|-
| 169821 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 169822 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169823 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169824 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169825 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169826 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169827 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169828 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169829 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169830 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169831 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169832 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169833 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169834 Hujie ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169835 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169836 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169837 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169838 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169839 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 169840 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169841 - ||  || 2 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169842 - ||  || 2 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169843 - ||  || 4 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 169844 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169845 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169846 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 169847 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 169848 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 169849 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 169850 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 169851 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 169852 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 169853 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 169854 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 169855 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 169856 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 169857 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 169858 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 169859 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 169860 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 169861 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 169862 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 169863 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 169864 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 169865 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 169866 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 169867 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 169868 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 169869 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 169870 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 169871 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 169872 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 169873 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 169874 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 169875 - ||  || 7 settembre 2002 || Ferrando, R.
|-
| 169876 - ||  || 3 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 169877 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169878 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169879 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169880 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169881 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169882 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169883 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169884 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169885 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169886 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169887 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169888 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 169889 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169890 - ||  || 13 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 169891 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169892 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 169893 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169894 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169895 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169896 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169897 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169898 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169899 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169900 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|}

169901-170000 

|-
| 169901 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169902 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169903 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169904 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169905 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169906 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169907 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 169908 - ||  || 12 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 169909 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 169910 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169911 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169912 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169913 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169914 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169915 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169916 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169917 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169918 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169919 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169920 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169921 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169922 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169923 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169924 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169925 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169926 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169927 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 169928 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 169929 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 169930 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 169931 - ||  || 1 ottobre 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 169932 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 169933 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 169934 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169935 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169936 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169937 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169938 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169939 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169940 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169941 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169942 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169943 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169944 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169945 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169946 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169947 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169948 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 169949 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169950 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169951 - ||  || 8 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169952 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 169953 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169954 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169955 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169956 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 169957 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169958 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169959 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 169960 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 169961 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 169962 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 169963 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 169964 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169965 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169966 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169967 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 169968 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169969 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169970 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 169971 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169972 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 169973 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 169974 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 169975 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 169976 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169977 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169978 - ||  || 5 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 169979 - ||  || 5 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 169980 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169981 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169982 - ||  || 9 ottobre 2002 || Bickel, W.
|-
| 169983 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169984 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 169985 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169986 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 169987 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169988 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169989 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169990 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169991 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 169992 - ||  || 10 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 169993 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 169994 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169995 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 169996 - ||  || 10 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 169997 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169998 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 169999 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 170000 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0169001